Черноусово — название населённых пунктов в России.

 Черноусово — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Черноусово — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Черноусово — село в Белоярском городском округе Свердловской области.
 Черноусово — село в Чернском районе Тульской области.
 Черноусово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

См. также